Glycera siphonostoma är en ringmaskart som först beskrevs av Delle Chiaje 1827.  Glycera siphonostoma ingår i släktet Glycera och familjen Glyceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
siphonostoma